Соревнования в беге на 3000 метров с препятствиями у женщин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили 15 и 17 августа на Пекинском национальном стадионе. Соревнования по этому виду легкоатлетической программы в рамках Олимпийских игр проходил у женщин впервые.

Квалификационные нормативы были равны 9:46.00 (стандарт А) и 9:55.00 (стандарт B).

По итогам соревнований Гюльнара Галкина-Самитова установила мировой рекорд и стала первой спортсменкой в истории, пробежавшей эту дистанцию быстрее 9 минут.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (9:46,00) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (9:55,00) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований Гюльнара Галкина-Самитова установила мировой рекорд и стала первой спортсменкой в истории, пробежавшей эту дистанцию быстрее 9 минут.

Соревнования

Первый раунд 
Первые четыре спортсменки из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в финал соревнований. Также в финал попадают ещё три участницы, показавшие лучшее время среди всех остальных спортсменок.

Использованы следующие сокращения:

Допинг 
26 октября 2016 года через 8 лет после окончания соревнований решением МОК из-за положительной допинг-пробы российская спортсменка Екатерина Волкова была лишена бронзовой медали.

Результаты

Финал

Примечания